Scelio — род платигастроидных наездников из подсемейства Scelioninae. Встречаются повсеместно. Паразитоиды яиц прямокрылых. Более 250 видов.

Распространение 
Встречаются повсеместно, во всех зоогеографических областях с наибольшим разнообразием в тропиках. Для фауны бывшего СССР указывалось 28 видов. В Афротропике более 60 видов.

Описание 
Мелкие перепончатокрылые насекомые (обычно от 2 до 5 мм). Основная окраска буровато-чёрная, также встречаются желтовато-коричневые разновидности. Тело грубо скульптированное. Усики самок 12-члениковые, а у самцов 10-члениковые. Нижнечелюстные щупики состоят из 3 сегментов, а нижнегубные — 2-члениковые. Жвалы 2-зубые. Глаза неопушенные. Формула голенных шпор: 1-1-1. Паразитоиды яиц саранчовых (Acrididae, Orthoptera). Потенциально важные агенты биологического контроля вредителей, таких как саранчовые (Acridoidea).

Классификация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Дополнение 2014 года

Примечания

Литература 
 Козлов М. А. 4. Сем. Scelionidae — Сцелиониды. // Определитель насекомых Европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Вторая часть. Л.: «Наука», 1978. с. 608—646.
 
 Dangerﬁeld P., Austin A., Baker G. (2001) Biology, ecology and systematics of Australian Scelio, wasp parasitoids of locust and grasshopper eggs. CSIRO, Collingwood, Victoria, 254 pp.
 Nixon G. E. J. (1958) A synopsis of the African species of Scelio Latreille (Hymenoptera: Proctotrupoidea, Scelionidae). Transactions of the Royal Entomological Society of London 110: 303—318. doi: 10.1111/j.1365-2311.1958.tb00785.x

Ссылки 
 Scelio. bugguide.net
 Scelio. waspweb.org

 
Роды перепончатокрылых